FC Benago Zruč nad Sázavou je český futsalový klub albánské menšiny ze Zruče nad Sázavou. Od sezóny 2001/12 působí v nejvyšší české futsalové lize. Založen byl v roce 1993 kosovskou rodinou Simitčů. V roce 2001 klub odkoupil licenci na 1. ligu od rozpadajícího se pražského celku Bohemians/Damned. V roce 2008 se klub přestěhoval z Prahy do Zruči nad Sázavou.

Své domácí zápasy odehrává ve sportovní hale Zruč nad Sázavou, která má kapacitu 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj:

 1993 – FC Benago Praha (Futsal Club Benago Praha)
 2008 – FC Benago Zruč nad Sázavou (Futsal Club Benago Zruč nad Sázavou)
 2013 – FC Benago Praha (Futsal Club Benago Praha)
 2014 – FC Benago Zruč nad Sázavou (Futsal Club Benago Zruč nad Sázavou)

Soupiska 

Zdroj:

Aktuální k datu: 11. září 2015

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Zruč nad Sázavou, Benago FC
Futsal ve Středočeském kraji
Zruč nad Sázavou, Benago FC
Sportovní kluby v okrese Kutná Hora
Fotbal v okrese Kutná Hora
Organizace ve Zruči nad Sázavou
Sport ve Zruči nad Sázavou